Bastrop puede referirse puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Bastrop (Luisiana), una ciudad en la parroquia de Morehouse;
 Bastrop (Texas), una ciudad en el condado de Bastrop;
 Condado de Bastrop, uno de los 254 condados de Texas.